Кицково —  деревня в Себежском районе Псковской области России.

Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Расположена на перешейке между озёрами Кицковское и Шушковское, в 32 км к северо-востоку от города Себеж и в 12 км к северо-западу от посёлка Идрица.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 242 жителя.

История 
Первое упоминание деревни относится к 1571 году.

С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Максютинской волости в качестве её административного центра.

Примечания

Ссылки 
 kizkovo.jimdo.com 

Населённые пункты Себежского района